Bützberger ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Bützberger (1862–1922), Schweizer Mathematiker
 Johann Bützberger (1820–1886), Schweizer Politiker